La mención a la Imprenta del Estado puede hacer referencia a:

 La Imprenta del Estado de Chile.
 La Imprenta estatal de Hungría.